Ваља Попиј има више значења:

 Ваља Попиј (Михаешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ваља Попиј (Прибојени), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ваља Попиј (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Ваља Попиј (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Ваља Попиј (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији